Вице-адмирал Фредерик Спенсер, 4-й граф Спенсер (; 14 апреля 1798, Лондон — 27 декабря 1857, Элторп) — английский флотоводец, придворный и политик.

Титулы: 4-й граф Спенсер (1845—1857), виконт Элторп (1845—1857), барон Спенсер из Элторпа (1845—1857) и виконт Спенсер из Элторпа (1845—1857).

Ранняя жизнь и образование 
Фредерик Спенсер родился 14 апреля 1798 года в Адмиралтействе в Лондоне. Пятый сын Джорджа Спенсера, 2-го графа Спенсера (1758—1834) и леди Лавинии Бингэм (1762—1831), дочери Чарльза Бингэма, 1-го графа Лукана. Младший брат Джона Спенсера, 3-го графа Спенсера (1782—1845). Фредерик Спенсер был крещен в церкви Сент-Мартин-ин-зе-Филдс. Учился в Итонском колледже с 1808 по 1811 год.

Военно-морская карьера 
18 сентября 1811 года Фредерик Спенсер поступил на службу в королевский флот в качестве мичмана. В 1811—1815 годах он участвовал в наполеоновских войнах в Средиземном море. Первоначально Фредерик служил в качестве лейтенанта под командованием своего старшего брата, капитана Роберта Кавендиша Спенсера (1791—1830), на борту фрегата «Оуэн Глендоуэр», затем получил под своё собственное командование бриг «Готовность» на станции Южная Америка. 26 августа 1822 года Фредерик Спенсер был произведён в капитаны. Во время Войны Греции за независимость он командовал фрегатом «Талбот» в Наваринском сражении 20 октября 1827 года . В ноябре того же года Фредерик был награжден Орденом Бани. В следующем году он участвовал в составе военно-морской бригады в Морейской экспедиции. В награду за свои действия Фредерик Спенсер был награжден Орденом Святого Людовика, орденом Святой Анны и Орденом Спасителя.

Политическая карьера 
После увольнения с военно-морской службы Фредерик Спенсер стал членом партии вигов. В 1831 году он был первый раз избран в Палату общин от графства Вустершир, где заседал до 1832 года. Дважды, в 1832—1834 и 1837—1841 годах Фредерик Спенсер представлял в парламенте Мидхерст.

Позднее Фредерик Спенсер занимал должность конюшего в доме герцогини Кентской (матери королевы Виктории) с 1840 по 1845 год. В том же 1845 году после смерти своего старшего бездетного брата, Джона Спенсера, 3-го графа Спенсера, Фредерик Спенсер стал 4-м графом Спенсером и занял своё место в Палате лордов.

В 1846 году после прихода к власти партии вигов под руководством лорда Джона Рассела Фредерик Спенсер был назначен лордом-камергером (1846—1848). В том же году он стал членом Тайного совета . В 1848 году он вышел в отставку с должности лорда-камергера, но вернулся в 1854 году в правительство лорда Абердина в качестве лорда-сенешаля (1854—1857). В 1849 году он был награжден Орденом Подвязки .

Получил чины контр-адмирала в 1852 году и вице-адмирала (резерва) в 1857 году.

Семья 
Лорд Спенсер был дважды женат. 23 февраля 1830 года он женился первым браком на своей кузине, Джорджиане Элизабет Пойнтц (27 марта 1799 — 10 апреля 1851), второй дочери Уильяма Стефана Пойнтца (1770—1840) и достопочтенной Элизабет Мэри Браун (1767—1830). У них родилось трое детей:

 Леди Джорджиана Френсис Спенсер (1832—1852), умерла незамужней
 Джон Пойнтц Спенсер, 5-й граф Спенсер (1835—1910).
 Леди Сара Изабелла Спенсер (1838—1919), умерла незамужней.

52-летняя леди Джорджиана Спенсер скончалась в 1851 году. 9 августа 1854 года лорд Спенсер вторично женился на Аделаиде Горации Элизабет Сеймур (27 января 1825 — 29 октября 1877), дочери полковника сэра Хораса Бошама Сеймура (1791—1851) и Элизабет Малет Палк (1797—1827), правнучке Фрэнсиса Сеймура-Конуи, 1-го маркиза Хартфорда (1718—1794). У них было двое детей:

 Леди Виктория Александрина Спенсер (1855—1906), муж — Уильям Мэнсфилд, 1-й Виконт Сэндхерст (1855—1921)
 Чарльз Роберт Спенсер, 6-й граф Спенсер (1857—1922)

27 декабря 1857 года 59-летний лорд Спенсер скончался в родовом поместье Элторп, Брингтон, графство Нортгемптоншир. Ему наследовал его сын от первого брака, Джон Спенсер, 5-й граф Спенсер, который стал известным либеральным политиком. Сын Фредерика Спенсера от второго брака, Чарльз Спенсер, после смерти своего старшего сводного брата унаследовал графский титул в 1910 году, также был успешным либеральным политиком. Чарльз Спенсер, 6-й граф Спенсер, был прапрадедом Дианы, принцессы Уэльской (1961—1997). Графиня Спенсер скончалась в возрасте 52 лет 29 октября 1877 года в Гисборо (графство Нортгемптоншир).

Титулы и стили 

 1798—1827 годы: Достопочтенный Фредерик Спенсер
 1827—1831 годы: Достопочтенный Граф Спенсер, кавалер Ордена Бани
 1831—1834 годы: Достопочтенный Фредерик Спенсер, кавалер Ордена Бани, депутат Палаты общин
 1834—1837 годы: Достопочтенный Фредерик Спенсер, кавалер Ордена Бани
 1837—1841 годы: Достопочтенный Фредерик Спенсер, кавалер Ордена Бани, депутат Палаты общин
 1841—1845 годы: Достопочтенный Фредерик Спенсер, кавалер Ордена Бани
 1845—1846 годы: Достопочтенный Граф Спенсер, кавалер Ордена Бани
 1846—1849 годы: Достопочтенный Граф Спенсер, кавалер Ордена Бани, член Тайного совета Великобритании
 1849—1857 годы: Достопочтенный Граф Спенсер, кавалер Ордена Подвязки, кавалер Ордена Бани, член тайного совета Великобритании.

Награды 
 Кавалер Ордена Бани (Великобритания)
 Кавалер Ордена Подвязки (Великобритания)
 Кавалер Ордена Святого Людовика (Франция)
 Кавалер Ордена Святой Анны (Россия)
 Кавалер Ордена Спасителя (Греция).

Предки

См. также 
 O’Byrne, William Richard (1849). «Spencer, Frederick». A Naval Biographical Dictionary. John Murray. Wikisource.

Примечания 

Члены Тайного совета Великобритании
Выпускники Итона
Члены парламента Соединённого королевства (1831—1832)
Члены парламента Соединённого королевства (1832—1835)
Члены парламента Соединённого королевства (1837—1841)
Члены палаты лордов Великобритании
Члены палаты общин Великобритании
04
Адмиралы Великобритании
Лорды-камергеры